Санта Пилар има више значења:

 Санта Пилар (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Пилар (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Пилар (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Пилар (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику